Károlyi Mihály-kormány (1918–1919)
Károlyi Gyula aradi kormánya, 1919. május 5.
Károlyi Gyula első szegedi kormánya, 1919. május 31.
Károlyi Gyula második szegedi kormánya, 1919. június 6. – július 12.
Károlyi Gyula-kormány (1931–1932)